Masters 2001 (Benson and Hedges Masters) var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 4 - 11 februari 2001 i Wembley Conference Centre. Startfältet bestod av de sexton högst rankade spelarna, plus 18-årige Shaun Murphy, som vann kvalturneringen Benson & Hedges Championship (och i Masters spelade i en TV-sänd match för första gången) och Jimmy White, som fick ett wildcard. Detta innebar att Steve Davis, som hade ramlat ur topp-16 året innan, missade sin första mastersturnering sedan 1980. Arrangörerna valde att ge wildcardet till White eftersom han är från London, och var större publikfavorit än Davis.

Paul Hunter vann den första av sina tre Masterstitlar genom att slå irländaren Fergal O'Brien i finalen med 10-9. O'Brien ledde med 6-2 efter sen första sessionen. Hunter har för övrigt vunnit med siffrorna 10-9 i alla sina tre Mastersfinaler, varje gång har han dessutom vänt ett stort underläge.

Resultat 

2001 i Storbritannien
2001
Snookersäsongen 2000/2001